Юрий Аксёнов:
 Аксёнов, Юрий Александрович (род. 1973) — казахстанский футболист.
 Аксёнов, Юрий Ефимович (1932—2020) — советский и российский театральный режиссёр.
 Аксёнов, Юрий Сергеевич (1931—1998) — советский футболист.